L'« Année du lanceur » (en anglais : Year of the Pitcher) est un qualificatif au baseball donné à une saison marquée par une dominance marquée des lanceurs au détriment des frappeurs, donc d'une baisse remarquable de la production offensive dans l'ensemble de la Ligue majeure de baseball.

Elle réfère en particulier à :
 La saison 1968 de la Ligue majeure de baseball
 La saison 2010 de la Ligue majeure de baseball

Notes et références 

Culture du baseball
Terminologie du baseball
Ligue majeure de baseball 1968
Ligue majeure de baseball 2010